Brazylia:
 Alagoas, stan 
 Alagoa (Minas Gerais)
 Alagoa Grande, Paraíba
 Alagoa Nova, Paraíba
 Conceição das Alagoas, Minas Gerais
 Estrela de Alagoas, Alagoas

Portugalia:
 Alagoa (Portalegre)